Лелио Бассо (25 декабря 1903 — 16 декабря 1978) — деятель итальянского демократического социалистического движения, юрист, журналист, публицист и исследователь.

Ранняя жизнь 
Лелио Бассо родился в Варацце (в провинции Савона) в семье либеральной буржуазии. В 1916 году он с семьей переехал в Милан, где учился в лицее. Получил высшее юридическое и философское образование. В университете Павии защитил диссертацию о понятии свободы в марксистской мысли в 1925 году.

В 1923 году вступил в ряды к Итальянской социалистической партии (ИСП). Изучая марксистскую теорию, был близок к Пьеро Гобетти. Писал для Critica sociale, Il Caffè, Coscientia, Quarto Stato, Pietre и Аванти!

В апреле 1928 года Бассо был арестован фашистскими властями в Милане и интернирован на острове Понца, где он продолжил образование в области философии. Он вернулся в Милан в 1931 году и, практикуя в качестве адвоката, закончил диссертацию о Рудольфе Отто. В 1934 году возглавил Внутренний социалистический центр, где сотрудничал с Родольфо Моранди, Лусио Луцато и Эухенио Колорни. Эта деятельность была прервана заключением в лагере для интернированных в провинции Перуджа с 1939 года по 1940 год.

От Сопротивления к Республике 
В 1943—1945 годах — один из организаторов социалистического подполья в Северной Италии, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Участвовал в учреждении Движения пролетарского единства 10 января 1943 года. После 25 июля (когда Бенито Муссолини был отстранен от власти) движение присоединилось к ИСП, сформировав Итальянскую социалистическую партию пролетарского единства, и Бассо стал одной из её ведущих фигур.

В 1945 году Лелио Бассо был избран вице-секретарём ИСППЕ, а в 1947—1948 годах, после откола правого крыла во главе с Джузеппе Сарагатом — секретарём ИСП. В 1950 году он не был переизбран из-за его оппозиционных взглядов на сталинистские тенденции в партии на тот момент.

В 1946 году стал депутатом итальянского учредительного собрания. Он был одним из 75 членов комиссии, подготовившей текст итальянской Конституции, и способствовало разработке статей 3 и 49 в частности. С 1946 по 1968, он последовательно избирался депутатом, а в 1972 и 1976 годах — сенатором.

Левый социалист 

С 1957 года вернулся в руководство партии, с 1959 года был одним из лидеров её левого крыла. В декабре 1963 года он сделал заявление от имени 24 членов меньшинства парламентской группы ИСП против первого «левоцентристского» правительства (во главе с Альдо Моро). За это был исключён из партии, а в январе 1964 года стал одним из основателей Итальянской социалистической партии пролетарского единства (1964) и членом её ЦК; в 1965—1968 годах был председателем ЦК ИСППЕ.

Юрист 
Видный адвокат, Лелио Бассо писал для ряда международных изданий в области юриспруденции. Он был известен всей Европе как адвокат по уголовным делам, и был членом трибунала Рассела — международного органа под председательством Бертран Рассел, рассматривавшего американские военные преступления во Вьетнаме. В 1973 году он работал над созданием второго трибунала Рассела для изучения репрессий со стороны диктаторских режимов в Латинской Америке.

Учёный 
Бассо — автор ряда работ на историко-политические и теоретические темы. С 1960 года он был доцентом социологии развивающихся стран в Римском университете. В качестве марксолога и переводчика работ Карла Маркса, он разработал оригинальный подход к социализму, опираясь на традицию демократической мысли в широком смысле (от французского Просвещения до австро-марксизма). Во время тюремного заключения, он тщательно штудировал произведения Розы Люксембург.

Ссылки 

Депутаты Учредительного собрания Италии
Члены Итальянской социалистической партии
Эссеисты Италии
Журналисты Италии
Социалисты Италии
Марксоведы
Теоретики марксизма
Переводчики сочинений Карла Маркса
Адвокаты Италии
Члены Палаты депутатов Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Участники итальянского движения Сопротивления
Выпускники Миланского университета
Выпускники Павийского университета